Западнофриу́льские диале́кты (также конкордские диалекты; , ) — диалекты фриульского языка, распространённые на западе области Фриули — Венеция-Джулия в Италии (к западу от среднего и нижнего течения реки Тальяменто). Образуют одну из трёх основных фриульских диалектных групп наряду с карнийской и центрально-восточной группами.

Западнофриульские в сравнении с другими фриульскими диалектами являются наиболее инновационными и наиболее подверженными влиянию венетского языка.

Классификация 
В западнофриульскую группу диалектов согласно классификации, опубликованной в статье «Фриульский язык» (издание «Языки мира»), включают:
 общий западнофриульский диалект (говоры области по течению рек  и ):
 северо-западный диалект (предальпийские говоры окрестностей Маниаго, Спилимберго и других населённых пунктов);
 говоры вдоль нижнего течения реки Тальяменто;
 эртанский говор (в селении Эрто);
 переходную диалектную зону (амфизону) от фриульского к венетскому языку.

Согласно классификации, опирающейся на работы Дж. Франческато и Дж. Фрау, которая представлена в статье П. Розеано, в западнофриульском ареале выделяют следующие диалекты и говоры:
 общий западнофриульский диалект:
 общие западнофриульские говоры;
 говоры верхней части долины ;
 диалект области к северо-западу от реки Тальяменто в её нижнем течении;
 азино — диалект долины ;
 трамонтино — диалект долины ;
 эртанский говор;
 переходные фриульско-венетские говоры.

Ареал 
Западнофриульский ареал охватывает часть территории Фриули к югу от Карнийских Альп и к западу от среднего и нижнего течения реки Тальяменто. Согласно современному административно-территориальному делению Италии, западнофриульский ареал в целом совпадает с границами провинции Порденоне области Фриули — Венеция-Джулия. Также к западнофриульскому ареалу относятся говоры, размещённые в соседних с Фриули районах провинции Венеция (область Венеция), главным образом, в окрестностях Портогруаро.

На севере область распространения западнофриульских диалектов граничит с ареалом карнийских фриульских диалектов, на востоке — с ареалом центрально-восточных фриульских диалектов, на западе — с областью распространения венетского языка.
К особенностям языковой ситуации западнофриульского диалектного региона относят распространение венецианского диалекта в так называемой  в крупных населённых пунктах западной Фриули (Маниаго, Спилимберго и других) и распространение говоров  на западной периферии, в частности, в городах Сачиле и Порденоне, в то время как в сельской местности в окрестностях этих городов в быту сохраняются западнофриульские говоры. Для фриульских диалектов западной периферии характерны переключение кодов и интерференция с говорами венетского языка. Так, например, в говоре селения Вигоново коммуны Фонтанафредда отмечается интеграция фриульской и венетской лексических систем.

Диалектные особенности 
К основным диалектным чертам, характерным для западнофриульских диалектов, относят:
 отсутствие фонологической оппозиции долгих и кратких гласных — в центрально-восточных диалектах долгие и краткие гласные противопоставляются;
 дифтонгизация гласных ɛ, e > ej; ɔ, o > ou: dejs «десять», neif «снег», nowf «девять», krows «крест» — в центрально-восточных фриульских диалектах: di:s «десять», nu:f «девять»;
 переход гласной o > wo в закрытом и открытом слогах: rwóda «колесо», kwol «копна» — в центрально-восточных фриульских диалектах: rwuɛde «колесо»;
 наличие опорной гласной -e — в центрально-восточных фриульских диалектах в качестве опорной употребляется гласная -i;
 изменения дифтонгов в личных и притяжательных местоимениях в случаях типа tɔk «твоя», ljɛk «она»;
 наличие в системе консонантизма переходов k’ > t͡ʃ, g’ > d͡ʒ: t͡ʃan «собака», d͡ʒat «кот»; t͡ʃ > s, d͡ʒ > z: sɛra «воск», zir «круг»; сходные изменения характерны для говоров городов Удине и Чивидале, а также для центрально-южного ареала центрально-восточной фриульской диалектной группы;
 распространение у имён существительных женского рода окончаний -a и -as, как и в карнийских диалектах — в центрально-восточных фриульских диалектах распространено окончание множественного числа -is;
 присоединение показателя множественного числа к последнему члену в именной синтагме: il giambi dretis «прямые ноги»;
 распространение глагола zi «идти» — в центрально-восточных фриульских диалектах глагол с этим значением имеет форму la:;
 наличие большого числа лексических заимствований из венетского языка и т. д.

В говорах селений Барчис, Клаут и Чимолайс изменение аффрикат t͡ʃ и d͡ʒ имело свои особенности: t͡ʃ > θ (dɔlθ «сладкий»), d͡ʒ > ð (péðo «хуже»). Появление фонем /θ/ и /ð/ считается обусловленным венетским влиянием.

Для эртанского говора, испытавшего сильное венетское влияние, характерно противопоставление всем остальным западнофриульским говорам по целому ряду специфических фонетических черт.

Литературное творчество 
На западнофриульском говоре селения Казарса писал стихи итальянский литератор и кинорежиссёр Пьер Паоло Пазолини.

Примечания 
Комментарии

Источники

Фриульский язык